Asaka – miasto w Uzbekistanie
 Asaka – miasto w Japonii 
 Morio Asaka – reżyser japoński